Simmes ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Simmes (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Valentine Simmes († 1622), englischer Drucker

Siehe auch:
 Simms
 Symmes